Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Comox”
 Pierwszy HMCS „Comox” (J64) był trałowcem typu Fundy. W służbie kanadyjskiej w latach 1938-1945.
 Drugi HMCS „Comox” (MCB 146) był trałowcem typu Bay. W służbie kanadyjskiej w latach 1954-1957. Sprzedany później Turcji.

Bibliografia 
 

Comox